Nesvrta est un toponyme qui peut désigner :
Nesvrta, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Nesvrta, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.